Sea Dart est un nom propre qui peut désigner :
Le Sea Dart, un missile surface-air de la Royal Navy construit en 1977.
Le Convair XF2Y Sea Dart, un hydravion à réaction de l'US Navy construit en 1953.